Кулево — название населённых пунктов:

Россия 
 Кулево — деревня в Миякинском районе Башкортостана.
 Кулево — посёлок в Стародубском районе Брянской области.
 Кулёво — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Кулево — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Кулево — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.

См. также